Па́вловский райо́н — административные единицы и муниципальные образования в России:

 Павловский район — в Алтайском крае.
 Павловский район — в Воронежской области.
 Павловский район — в Краснодарском крае.
 Павловский район — в Нижегородской области.
 Павловский район — в Санкт-Петербурге.
 Павловский район — в Ульяновской области.
 Павловский район — бывший район в Ленинградской области (упразднён в июле 1953 года)
 Павловский район — бывший район в Оренбургской области (1934—1959)

См. также